Šmelcovna je staré označení pro tavírnu, případně pro celou železářskou huť, převzaté z němčiny (die Schmelze). 

Jako šmelcovna byl rovněž označován oddělený prostor sklářské hutě, ve kterém se mísily připravené suroviny pro vsázku do sklářské pánve.

Po starých tavírnách rud zůstala jména obcí i místní názvy:
 Šmelcovna (Javůrek), osada pod správou obce Javůrek.
 Šmelcovna (Schmelzhütte) osada zaniklá sloučením s obcí Suchdol nad Lužnicí.
 Šmelcovna (Boskovice), místní název ve městě Boskovice, nachází se zde známé arboretum.
 Šmelcovna, místní název ve městě Chlumec, (u plynárny). Místo, kde stávala tavírna stříbrné rudy.